Пасо де ла Голета има више значења:

 Пасо де ла Голета (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пасо де ла Голета (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику